

Geografia

Austria 
 Ebersdorf – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Hartberg-Fürstenfeld

Niemcy 
 Ebersdorf – dzielnica Chemnitz
 Ebersdorf – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Rotenburg (Wümme)
 Ebersdorf bei Coburg – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Coburg

Polska 

Dawne nazwy miejscowości:
 Domaszków
 Dzikowiec

Zobacz też 
 Saalburg-Ebersdorf